Сус або СУС:

Кирилкою 
 СУС — акронім від Союз українців самостійників — центральне об'єднання крайових організацій українців у Канаді, пов'язаних з Українською греко-православною церквою Канади (УГПЦ).
 Сус () — місто на Середземному морі, в Тунісі.
 Сус (річка) — річка в Марокко
 Сус (регіон) — історико-географічний регіон на території сучасного Марокко в долині однойменної річки
 Сус () — село у Кашатазькому районі Азербайжану
 Сус (прізвище) — односкладове прізвище, походження якого через його односкладовість не можна однозначно визначити. Походження прізвища його носія залежить від роду носія цього прізвища.
 Сус () — село у Лачинському районі Азербайджану
 Сус (англ. Sus) — скорочення від слова Suspicious (підозрілий).

Латинкою 
 cyc (вимова сайк) — проект в галузі штучного інтелекту.

Див. також 
 sus
 sys